Niemcy:
 Seestraße – ulica w Berlinie  
 Seestraße – ulica w Dreźnie
 Seestraße – ulica w Stralsundzie    
 Seestraße – stacja metra w Berlinie